Fruitland Park désigne :

Fruitland Park, ville située en Floride;
Fruitland Park, ville située au Mississippi.

Homonymie de localités aux États-Unis